HMS Phaeton orPhaëton ha sido el nombre portado por varios buques de la Royal Navy en memoria de Phaëton, el hijo de Helios en la mitología griega:

 , fue un buque construido como brulote botado en 1691, y utilizado contra la armada francesa en La Hogue en 1692.
 , también un brulote, anteriormente buque mercante adquirido en 1739, sirvió como escolta durante la guerra de sucesión de los austrias.
 , fue una fragata botada en 1782 que sirvió durante las guerras napoleónicas, causó un incidente en el puerto de Nagasaki, Japón, en 1808.
 , fue una fragata a vela armada con cañones de 32 libras botada en 1848, convertida a fragata de hélice en 1859 .
 , botado en 1883, fue un crucero protegido de Clase Leander
 , botado en 1914, fue un crucero ligero de Clase Arethusa. sirvió en la Primera Guerra Mundial.
 HMS Phaeton, botado en 1934, fue un crucero ligero de Clase Leander transferido a la Royal Australian Navy donde fue renombrado HMAS Sydney. fue hundido por el crucero auxiliar Kormoran durante la Segunda Guerra Mundial.

Nombres de buques británicos